L'église de Tous-les-Saints désigne notamment :

Allemagne
 l'église de Tous-les-Saints d'Erfurt ;
 l'église de Cour de Tous-les-Saints de Munich ; 

Biélorussie
 l'église de Tous-les-Saints de Minsk ;

Belgique
 l'église de Tous-les-Saints de Blaton ;

Bosnie-Herzégovine
l'église de Tous-les-Saints de Livno ;

Espagne
 l'église de Tous-les-Saints de Séville  ;

États-Unis
 l'église de Tous-les-Saints de Keokuk (Iowa) ;
 l'église de Tous-les-Saints de Saint Peters (Missouri) ;

France
 l'église Toussaints de Rennes ; 
 l'église de Tous-les-Saints à Strasbourg ;
 l'église de Tous-les-Saints de Bobigny ;

Italie
 l'église Ognissanti de Florence ;
 l' de Padoue ;
 l' de Parme ;
 l'église Ognissanti de Rome ;
 l' de Trani ;
 l' de Valenzano ;
 l'église di Ognissanti de Venise ;

Lettonie
 l'église de Tous-les-Saints de Riga ;

Lituanie
 l'église de Tous-les-Saints de Vilnius ;

Pologne
 l'église de Tous-les-Saints de Varsovie ;

Royaume-Uni
 l'église de Tous-les-Saints de Bardsey (Yorkshire de l'Ouest) ;
 l' de Kingston upon Thames ;
 l'église de Tous-les-Saints de Pontefract ;
 l'église de Tous-les-Saints de Tuckingmill, en Cornouailles ;

Russie
 l'église de Tous-les-Saints d'Iekaterinbourg ;

Slovaquie
 l'église de Tous-les-Saints de Tvrdošín ;

Suède
 l'église de Tous-les-Saints de Göteborg ;
 l'église de Tous-les-Saints de Lund ;
 l'église de Tous-les-Saints de Stockholm ;

Suisse
 l'église de Tous-les-Saints de Bâle ;

Ukraine
 l'église de Tous-les-Saints d'Hodowica.

Voir aussi 
 Abbaye de Tous-les-Saints de Schaffhouse, en Suisse